«Мулан» — фильмы 2020 года.
 Мулан (фильм, 2020, Дисней) — в роли Лю Ифэй.
 Мулан (фильм, 2020, Линь И) (无双花木兰) — в роли Лю Юнси.
 Мулан (фильм, 2020, Чэнь Чэн) (木兰之巾帼英豪) — в роли Сюэ'ар Ху.
 Мулан (фильм, 2020, Ли Юси) (刘楚玄) — в роли Лю Чусюань.